Il singolare del Romanian Open 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Joan Balcells era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Albert Montañés.

Younes El Aynaoui ha  battuto in finale 7–6 (7–5), 7–6 (7–2) Montañés.

Teste di serie

  Andrei Pavel (secondo turno)
  Albert Portas (secondo turno)
  Alberto Martín (primo turno)
  Andreas Vinciguerra (primo turno)

 Galo Blanco (primo turno)
 Jérôme Golmard (semifinali)
 Younes El Aynaoui (campione)
 Joan Balcells (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Romanian Open 2001
ATP Tour 2001